En économie, la théorie du signal ou encore théorie du signalement ;
 en mathématiques, la théorie du signal est la théorie sur laquelle repose le traitement du signal. La limite entre les deux disciplines est parfois subjective mais la théorie du signal s'intéressera par exemple à la théorie des distributions lorsqu'on utilise le Dirac, aux problèmes de continuité, d'existence de la transformée de Fourier ou encore aux espaces de Hilbert ;
 en biologie, la théorie du signal est une approche théorique examinant la communication entre les individus, à la fois au sein des espèces et entre les espèces.